USS Los Angeles est le nom donné à plusieurs navires de la marine militaire des États-Unis :
 , un pétrolier en service de 1917 à 1919.
 , un dirigeable porte-avions en service du  au .
 , un croiseur lourd en service de 1945 à 1963.
 , un sous-marin nucléaire d'attaque en service de 1976 à 2010 qui a donné son nom à la classe Los Angeles

Los Angeles